Le travailleur est intégré dans une structure sociale qui se présente sous de multiples facettes. Il y a lieu de se préoccuper dans quelle catégorie le travailleur se situe sur le plan social, fiscal, etc.
En fonction de sa situation, il sera ou pas intégré dans des structures sociales.

Les différences de fonctionnement entre les catégories sont telles que de grands écarts existent entre ces travailleurs sur le plan de la fiscalité, de la participation à la sécurité sociale.

Pour bien comprendre l'environnement il faut identifier la situation du travailleur et dans certains cas la chronologie de l'évolution sociale du travailleur.

Travailleur indépendant
Travailleur salarié
Fonctionnaire statutaire
Allocataire d'un Centre public d'action sociale
Retraité
Jeune ou étudiant

Gestion des ressources humaines en Belgique
Économie en Belgique